(1818-?), géologue français ;
 Michel Vernière (1847-1918), homme politique français ;
  (1916-1997), philologue français ;
 Yvonne Vernière (1917-1995), helléniste française.

Autres 
 Vernière, une marque d'eau minérale gazeuse.